Списък на страните по дължина на бреговата ивица е изведен от „World Factbook“ на ЦРУ.Тъй като източникът не е посочил метода на измерване, тези данни не могат да се приемат за напълно сигурни и достоверни.

Източници 

Списъци на страни